Хосе Агирре Гайнсборг (Гейнсборг, , псевдоним Фернандес; 8 июля 1909, Нью-Йорк, США — 23 октября 1938, Потоси, Боливия) — боливийский политический деятель троцкистского толка, юрист и преподаватель. Один из основателей Революционной рабочей партии (РРП, POR).

Биография 
Выходец из креольской аристократической семьи с либеральными традициями, сын боливийского консула в Нью-Йорке — писателя Хосе Агирре де Ача. С 19 лет преподавал историю и географию в Американском институте, параллельно обучаясь на юридическом факультете в Кочабамбе, который окончил в 1932 году.

Начало революционной деятельности 
С юности много читал, стал марксистом и включился в политическую борьбу в левом студенческом и рабочем движении. В 1928 году выступил одним из основателей и руководителей Студенческой федерации Ла-Паса, став одной из ключевых фигур в борьбе за университетскую реформу. Участвовал в подпольных коммунистических кружках, с 1930 года предпринимал попытки организовать Коммунистическую партию Боливии. 

За работу в леворадикальном шахтёрском движении арестован как агитатор в июле 1932 года и выслан из Кочабамбы в Ла-Пас. Вскоре в том же году Агирре Гайнсборг, несогласный с развязанной боливийским правительством кровопролитной Чакской войной против Парагвая, эмигрировал в Чили. Вступил в Коммунистическую партию Чили. Поддержав Левую оппозицию, присоединился к троцкистскому крылу, за что был изгнан из КПЧ в 1933 году.

Создание Революционной рабочей партии 

Создал группу «Боливийские левые» (затем Боливийская коммунистическая группа), ставшую ядром для будущей Революционной рабочей партии. Вместе с Густаво Наварро (известным публицистом, теоретиком и писателем, а также бывшим консулом во Франции, более известным под псевдонимом Тристан Мароф) и другими антивоенно настроенными боливийскими левыми радикалами созвал в декабре 1934 года в Кордове (Аргентина) учредительный съезд Единого социалистического фронта. Рождённая из него в 1935 году Революционная рабочая партия объединила три организации, находившиеся в изгнании в Аргентине, Чили и Перу (собственно «Боливийских левых», группу «Тупак Амару» Тристана Марофа и Союз боливийских эмигрантов Ивана Кесвара; к ним также присоединились эмигрантские кружки «Высланные левые в Перу» и «Кольясуйо»). По предложению Агирре Гейнсборга РРП возглавил Мароф-Наварро. Также Агирре отстоял присоединение партии к Международной левой оппозиции, затем оформившейся в Четвёртый интернационал. 

Вместе с другими лидерами этой самой крупной на континенте троцкистской партии Агирре Гейнсборг смог вернуться на родину после окончания Чакской войны, продолжив здесь политическую и профсоюзную борьбу. Выступал против размывания революционных требований, но при этом за вхождение троцкистов в широкие национальные и социалистические группы наподобие возглавляемого им «Социалистического действия Бета Гамма» (в которое входили многие будущие практики и идеологи боливийского левого национализма и национал-реформизма, например, Эрнан Силес Суасо, Виктор Андраде и Вальтер Гевара Арсе), однако когда ядро этой группы во главе с генеральным секретарем Л. Итурральде Чинелем, присоединилось к Социалистической конфедерации, склонявшейся к корпоративизму фашистского образца, Агирре Гайнсборг со своими сторонниками покинул её ряды.

В феврале 1936 года Агирре Гайнсборг в своём манифесте подчеркнул, что целью его единомышленников является создание классовой социалистической партии. Используя старое название своей группы «Левый социалистический блок», они объединились с небольшой марксистской организацией Макса Португаля «Новый путь», а также продолжали переговоры с другими организациями о Едином левом фронте с целью революционного свержения олигархии.

Лидер боливийских троцкистов 
Поддержав движение, начатое анархистской Локальной рабочей федерацией, Агирре Гайнсборг и РРП участвовали в «военно-социалистическом» перевороте в Боливии в мае 1936 года, приведшем к власти прогрессивную хунту полковника Хосе Давида Торо Руйлова. Сам Агирре был одним из авторов трудового законодательства и социалистических экономических экспериментов в провозглашённой Боливийской социалистической республике, кратковременно став заместителем первого министра труда «военно-социалистического» правительства — профсоюзного лидера, типографского рабочего и синдикалиста Вальдо Альвареса, — а затем перейдя в министерство промышленности и торговли.

Однако, поскольку он продолжал отстаивать классовую борьбу и пролетарскую революцию, Агирре был снова арестован 24 сентября 1936 года и депортирован в Арику (Чили) вместе с Хосе Антонио Арсе. Во время второго изгнания в Чили обращался к своим товарищам в Боливии, координируя строительство Революционной рабочей партии как независимой политической силы рабочего класса на большевистских и синдикалистских принципах. Впрочем, вскоре он смог вернуться, избранный делегатом на учредительный съезд Конфедерации профсоюзов трудящихся Боливии в конце 1936 года.

Кроме того, нарастали разногласия между Хосе Агирре Гайнсборгом и возглавившим Конфедерацию профсоюзов трудящихся Боливии Тристаном Марофом с его авторитарным, каудилистским стилем руководства и размытыми идеологическими принципами. В итоге, Мароф и его сторонники покинули РРП на её 2-й конференции в октябре 1938 года и вскоре учредили Рабочую социалистическую партию Боливии. После их ухода Гайнсборг реорганизовал партию на чисто троцкистских позициях, но в том же 1938 году погиб в результате нелепого несчастного случая (посещая с друзьями парк аттракционов, выпал с колеса обозрения) в возрасте 29 лет.

Литература 
 Valentín Abecia López. 7 políticos bolivianos. — La Paz: Librería Editorial "Juventud", 1986.

Ссылки 
 А. А. Щелчков. Между Третьим и Четвёртым Интернационалами: первое поколение боливийских троцкистов // Латиноамериканский исторический альманах. — 2016. — № 16. — C. 280—305.
 А. А. Щелчков. Режим государственного социализма в Боливии 1936—1939. — М.: ИВИ РАН, 2001.
 Guillermo Lora. Figuras del trotskismo boliviano. — P. 8-56.

Примечания 

Коммунисты Боливии
Коммунисты Чили
Троцкисты Боливии
Революционеры Боливии
Профсоюзные деятели Боливии
Синдикалисты
Активисты студенческого движения
Погибшие в результате падения с высоты